

Urodzili się 
 Jarosław Mądry, książę Rusi Kijowskiej (zm. 1054)

Zmarli 
 18 marca – Edward Męczennik, król Anglii (ur. ok. 962)
11 czerwca – Jaropełk I, książę Rusi Kijowskiej  (ur. ok. 956)
data dzienna nieznana:
Li Houzhu – ostatni władca Południowego Tang (ur. 937)

0978